Teoria etosu – wynaleziona w starożytności, rozwinięta głównie przez Greków. Mówi o zależności stanu fizycznego i psychicznego człowieka od otaczającej go muzyki. Nauka opierająca się na teorii etosu to muzykoterapia.

Estetyka